Barwise ist der Name von

 Jon Barwise (1942–2000), US-amerikanischer Mathematiker und Philosoph
 Mark Alton Barwise (1881–1937), US-amerikanischer Anwalt und Politiker, Mitglied des Senat und des Repräsentantenhauses von Maine
 Barwise (Texas), unincorporated community im Floyd County des Bundesstaates Texas in den Vereinigten Staaten